grafika komputerowa:
 grafika rastrowa
 rasteryzacja

inne:
 raster – pojęcie stosowane w poligrafii
 raster – oświetlenie rastrowe
 „Raster” – galeria sztuki w Warszawie